Amilly ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 im Département Eure-et-Loir, siehe Amilly (Eure-et-Loir)
 im Département Loiret, siehe Amilly (Loiret)